Mälk ist der Familienname folgender Personen:

 August Mälk (1900–1987), estnischer Schriftsteller
 Kadri Mälk (* 1958), estnische Künstlerin
 Raul Mälk (* 1952), estnischer Diplomat

Siehe auch: Malk, Melk (Begriffsklärung)